Николай Лилиев (настоящее имя Николай Михайлов Попиванов; 26 мая 1885, Стара-Загора — 6 октября 1960, София) — болгарский поэт, драматург, переводчик. Крупнейший представитель болгарского символизма.

Биография 
Из семьи учителей и священников. В раннем детстве остался круглым сиротой. По окончании гимназии служил в банке, затем работал учителем. Три семестра проучился в Лозанне. Начал печататься в 1905, публиковал лирическую и сатирическую поэзию, аллегорические поэмы, пародии. В годы Первой мировой войны — военный корреспондент. В 1921—1924 работал в Вене и Мюнхене. В 1924—28 и 1934—60 заведовал литературной частью Народного театра в Софии.

Творчество 
Автор нескольких поэтических книг, ряд его стихотворений вошел в Золотой фонд национальной поэзии. После 1925 не публиковал стихов в течение 9 лет. Для театра, в котором долгие годы работал, перевел драмы Шекспира, Корнеля, Метерлинка, Ибсена, Гофмансталя, А.Толстого и др. С именем и трудами Лилиева связан расцвет болгарского театра в 1930-1940-е годы.

Признание 
Член Болгарской Академии наук (1945). Поэзия Лилиева переведена на многие языки. В 1964 в Софии издано собрание его сочинений в 3-х тт. Имя хрестоматийного поэта носит гимназия в Варне.

Книги 
 Птици в нощта/ Птицы в ночи (1918, переизд. 1919)
 Лунни петна/ Лунные блики (1922)
 Стихотворения (1931)
 Стихотворения (1960)
 Събрани съчинения в 3 т. (1964)
 Стихотворения (1968)
 Стихотворения (1974)
 Поезия (1985)
 Избрани преводи/ Избранные переводы (1985)
 Лирика (1993)

Публикации на русском языке 
 Болгарская поэзия: XX век. М.: Художественная литература, 1982

Примечания

Литература 
 Константинова Е. Г. Николай Лилиев. София: Зелена вълна, 1992
 Александрова Н. Аз нося вашето смирение: книга за Николай Лилиев. София: Нов български университет, 2009

Поэты Болгарии
Переводчики Болгарии
Родившиеся в 1885 году
Умершие в 1960 году
Символисты
Литераторы, известные под псевдонимами
Поэты-символисты